Spatzenbach ist ein Gewässername:

 Spatzenbach (Fischbach), linker Zufluss des Fischbachs bei Berwinkel, Gemeinde Sulzbach an der Murr, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Spatzenbach (Lein) – zwei Zuflüsse der Lein in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Spatzenbach (Lein, Gausmannsweiler), rechter Zufluss bei Gausmannsweiler, Stadt Welzheim, Rems-Murr-Kreis
 Spatzenbach (Lein, Neubronn), linker Zufluss bei Neubronn, Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis
 Spatzenbach (Wieslache), auch Mühlbach und Eichelsbach, rechter Zufluss der Wieslache oder des Bodenheimer Bachs (zum Oberrhein) bei Bodenheim, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz